Ręka Fatimy (oryg. La mano de Fátima) − powieść Ildefonso Falconesa 
 Ręka Fatimy – symbol używany w krajach arabskich